

Toponyme 
 Leipzig est une ville allemande du Land de Saxe.
 Le 1. FC Lokomotive Leipzig est un club de football allemand masculin basé à Leipzig.
 Le SC DHfK Leipzig est un club de handball allemand féminin et masculin basé à Leipzig.

Patronyme 
 Arthur Leipzig (1918–2014), photographe américain.

Navires 
 Le Leipzig est un croiseur léger de la  Kriegsmarine.